Paola kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Paola, Italien, kommun, Kalabrien, Provincia di Cosenza,

Malta 

 Paola, Malta, ort och kommun,

USA 

 Paola, Kansas, countyhuvudort, Miami County,